Alphonse Guépin (1808 - 1878), arquitecto francés.
 Alphonse Guepin (1836 - 1917), abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos entre 1880 y 1917.